Lykon (griechisch Λύκων) ist der Name folgender Personen:

 Lykon von Iasos, griechischer Pythagoreer (4. Jhd. v. Chr.)
 Lykon von Skarpheia, griechischer Komödienschauspieler (4. Jhd. v. Chr.) 
 Lykon (Ankläger), Ankläger des Sokrates (um 400 v. Chr.) 
 Lykon aus der Troas (um 300 v. Chr.–225 v. Chr.), griechischer Philosoph